

Посилання 

 Впервые сфотографирована самая горячая звезда Галактики 

Об'єкти NGC
Скорпіон (сузір'я)
Планетарні туманності
Об'єкти з каталогу Ґама